Кубок маршала Тито 1975/1976 () — 28-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1975/1976
Спорт в Югославии в 1975 году
Спорт в Югославии в 1976 году
Югославия